Emilio Bottecchia, ciclista italiano (1933)
 Ottavio Bottecchia, ciclista italiano (1894-1927)
 Bottecchia (azienda), azienda ciclistica